Bedtime story або Bedtime stories може значити:

У музиці 

 «Bedtime Stories» — альбом американської співачки Мадонни
 «Bedtime Story» — пісня з альбому.
 «Bedtime Story» — пісня Теммі Вайнетт.
 «Bedtime Stories» — альбом гурту «Darediablo».